Богословское горнозаводское акционерное общество — общество, созданное для эксплуатации Богословского горного округа Верхотурского уезда Пермской губернии. Начало деятельность в 1896 году. Упразднено в марте 1918 года согласно декрету о национализации имущества округа.

История 
Устав Богословского горнозаводского акционерного общества утверждён 8 декабря 1895 года. Правление Общества находилось в Санкт-Петербурге — Петрограде. Управление Богословского горнозаводского округа находилось в Богословске.

Заводы общества 
 Надеждинский железоделательный и сталерельсовый завод (торжественно заложен 29 мая 1894 г.)
 Надеждинский лесопильный завод
 Нижне-Турьинский завод
 Полевской завод
 Сосьвинский чугуноделательный и стальной завод

Богословские заводы 
 Железоделательный
 Медеплавильный
 Химический

Рудники 
 Ауэрбаховский
 Афанасьевский (железный)
 Башмаковский
 Белореченский
 Богословский (медный)
 Васильевский (медный)
 Воронцовский
 Высокогорский
 Крестовоздвиженский
 Никитинский
 Северный (железный)
 Турьинские
 Устейский
 Фроловский

Прииски золотые 
 Архангельский
 Богомоловские
 Вернинский
 Волчанский
 Заболотный
 Каменский
 Петропавловский
 Турьинский
 Чернореченский

Пути сообщения

Железные дороги 
 Богословская железная дорога
 Богословско-Сосьвинская дорога  
Богословский завод — Турьинские рудники — Надеждинский завод — Филькино (р. Сосьва). Узкоколейная (875 мм).
 Сосьва-Камская железная дорога
 Полевая конная дорога

Богословское пароходство

Пароходы 

 «Барнаулец»
 «Добрыня»
 «Заметный»
 «Богословец»
 «Горный»
 «Пётр»
 «Попов»
 «Походяшин»
 «Сотрудник»

Пристани 
 Бачалинская
 Кривощаковская
 Петропавловская
 Тюменская

Электрические станции 
 Богомоловская

Склады в городах 
 Ново-Николаевск
 Санкт-Петербург

Источники архивные 
 РГИА, ф. 54, оп. 1, дд. 1-1298. Делопроизводство. Сведения о землевладении, производственной деятельности.
 РГИА, ф. 54, оп. 2, дд. 1-325. Предисловие. Карты, планы, профили, чертежи, диаграммы.

Источники 

 Устав Богословского горнозаводского общества. (Утв. 8 декабря 1895 г.) СПб. 1895 г.
 Отчёт Акционерного Богословского горнозаводского общества за... 1896-1904 гг. СПб. 1897-1905 гг.
 Сметы по протзводствам Богословского горного округа. 1902-1905 гг. СПб.
 Богословское горнозаводское общество после осуществления предпринятых переустройств Надеждинского завода и постройки Богословской и Северных железных дорог. СПб. 1903 г.
 О достаточности строительного капитала в 8.500.000 рублей, ассигнованного на сооружение Богословской железной дороги и о положении работ поеё постройке. СПб. 1904 г.
 Доклад общему собранию акционеров Богословского горнозаводского общества, созванному на 25 апреля 1916 года. Петроград. 1916 г.

Акционерные общества Российской империи
Металлургические заводы Российской империи